Бархэм, Дебби (1976 —2003) — британская писательница.
 Миддлтон, Чарльз, 1-й барон Бархэм (1726—1813) британский морской офицер.

Топонимы 
  — населённый пункт в регионе Риверина, штат Новый Южный Уэльс, Австралия.

См. также 
 HMS Barham